ARH Cóndor (de l'acrònim dels promotors Albisa-Ricardo-Huerta), model d'automòbil històric de fabricació espanyola
 arh també és el codi ISO 639-3 de l'arhuac, llengua ameríndia parlada a Colòmbia